Fettschwalme bezeichnet
 die Familie der Fettschwalme (Steatornithidae)
 die monotypische Gattung der Fettschwalme (Steatornis) aus dieser Familie